
K 12. prosinci 2021 je v České republice celkem 2 866 železničních stanic (včetně dopraven D3), zastávek, nákladišť, výhyben a odboček, a to včetně těch, které jsou mimo provoz, nebo bez osobní dopravy. Provozovatelem většiny z nich je Správa železnic, není-li ve sloupci Poznámky uvedeno jinak. Zrušené dopravní body jsou uvedeny v samostatném seznamu.

Každá stanice, zastávka či jiný dopravní bod má své evidenční číslo. Jedná se o šestimístné číslo dle číselníku železničních stanic SR 70. Samotné číslo je pětimístné, poslední číslice je kontrolní. Její výpočet probíhá Luhnovým algoritmem stejně jako u železničních vozidel.

Za dobu historie železnice bylo též mnoho stanic a zastávek zrušeno, tyto jsou uvedeny v samostatném seznamu.

Odkazy

Reference

Související články 
 Seznam železničních stanic a zastávek v Praze
 Seznam zaniklých železničních nádraží v Česku

Externí odkazy 
 Hledání v seznamu železničních stanic (oficiální seznam k tarifu TR 6)
 železniční tratě na Zelpage
 Železniční mapa České republiky
 Společnost pro veřejnou dopravu: plánované a zbudované zastávky

Železniční stanice v Česku
Železniční stanice v Česku
Železniční stanice v Česku